Галикты () — род пчёл из семейства Halictidae, распространённых по всему миру, включающий более 200 видов.

Биология 
Многие виды рода эусоциальные, с размером колоний от 2—4 пчёл до более чем 200. Гнезда подземные, на сухих открытых участках, с несколькими ячейками, в которые собирается нектар и пыльца для личинок. Все виды полилекты.

Распространение 
Основные области распространения: Северное полушарие, несколько видов встречаются также в Южной Америке и Африке.

Характеристика 
Пчёлы мелкого и среднего размера (5—18 мм). Большинство видов черные или темно-коричневые, иногда с зеленоватым металлическим блеском (Seladonia), с апикальными брюшными пучками волосков, брюшко иногда частично красное. 1-я субмаргинальная ячейка переднего крыла больше 3-й, маргинальная ячейка переднего крыла узко закругленная или заостренная, нижние латеральные части клипеуса изгибаются назад под углом 45°. Клипеус длиннее лабрума, слабовыпуклый и не выступающий вперед относительно налобника, лабрум на дистальном крае с срединным отростком.

Синонимы рода 
 Halictus Latreille 1804
 Acalcaripes Pesenko, 1984 Syn. (= Monilapis)
 Prohalictus Pesenko, 1984 Homo. (= Protohalictus)
 Mucoreohalictus Pesenko, 2004 Syn. (= Vestitohalictus)
 Placidohalictus Pesenko, 2004 Syn. (= Vestitohalictus)

Классификация 
Род включает более 200 видов пчёл, и около 15 подродов.

 подрод Argalictus Pesenko, 1984
 подрод Hexataenites Pesenko, 1984
 подрод Lampralictus Pesenko, 1984
 подрод Monilapis Cockerell, 1931
 подрод Nealictus Pesenko, 1984
 подрод Odontalictus Robertson, 1918
 подрод Pachyceble Moure, 1940
 подрод Paraseladonia Pauly, 1997
 подрод Platyhalictus Pesenko, 1984
 подрод Protohalictus Pesenko, 1986
 подрод Ramalictus Pesenko, 1984
 подрод Seladonia Robertson, 1918
 подрод Tytthalictus Pesenko, 1984
 подрод Vestitohalictus Bluthgen, 1961

Обычные виды 
Несколько видов рода имеют широкое географическое распространение.
 Halictus rubicundus (Christ, 1791) (nidulans Walckenaer, 1817; lerouxi Lepeletier, 1841; quadrifasciatus Smith, 1870; lerouxi var. ruborum Cockerell, 1898; rubicundus var. nesiotis Perkins, 1922; rubicundus var. laticincta Blüthgen, 1923; rubicundus var. mongolensis Blüthgen, 1936; lupinelli Cockerell, 1939; frater Pesenko, 1984) — Северное полушарие
 Halictus ligatus — от Канады до Венесуэлы
 Halictus maculatus Smith, 1848 (Halictus interruptus Lepeletier, 1841, non Hylaeus interruptus Panzer, 1798) — Европа, Азия
 Halictus quadricinctus (Fabricius, 1776) (Apis hortensis Geoffroy, 1785; Halictus quadristrigatus Latreille, 1805; Hylaeus grandis Illiger, 1806; Halictus ecaphosus Walckenaer, 1817; H. chaharensis Yasumatsu, 1940) — Европа, южная Сибирь и далее до Афганистана и Китая
 Halictus sexcinctus — Европа

См. также 
 Шмель-плотник фиолетовый

Примечания

Литература 
 Песенко Ю. А. Подродовая классификация пчел рода Halictus Latreille sensu stricto (Hymenoptera, Halictidae) // Энтомол. обозрение. — 1984. — Т. 63, вып. 2. — С. 340–356.
 Песенко Ю. А. Синонимический аннотированный каталог названий видовой группы пчел рода Halictus Latreille sensu stricto (Hymenoptera, Halictidae) мировой фауны // Тр. Зоол. ин-та АН СССР. — 1984. — Т.128. — С. 16–32.
 Попова Л. М. Колониальные пчелиные (Hymenoptera, Apoidea) и условия сохранения и увеличения их численности в природных популяциях // Биологические основы использования полезных насекомых. М. — 1988. — С. 210–212. (Halictus maculatus, H. quadricinctus, H. rubicundus, Evylaeus calceatus, Rhophitoides canus).
 Радченко В. Г. Эусоциальные колонии пчел-галиктин (Hymenoptera, Halictidae, Halictinae). Киев: Ин-т зоол. АH Украины. — 1993. — 60 с.
 Ситдиков А. А. Гнездование пчелы Halictus quadricinctus (F.) (Hymenoptera, Halictidae) в Удмуртской АССР // Энтомол. обозрение. — 1987. — Т. 46, вып. 3. — С. 529–539.

Ссылки 
 Определитель Halictus 
 Список видов 
 Worldwide Species Map 

Галиктиды
Роды пчёл